Сергей Григорьевич Орехов (род. 1923) — деятель советских спецслужб, генерал-майор войск связи (1970). Начальник  Багратионовского военно-технического училища КГБ при СМ СССР (1965—1970). Начальник штаба Войск правительственной связи КГБ СССР (1972—1976). Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 4 сентября 1923 года в Москве в семье служащего.

С 1941 по 1942 годы служил в частях Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. В 1942 году окончил 24-ю авиационную школу пилотов в городе Фрунзе, в 1943 году — Воронежское военное училище связи. С 1943 года — командир взвода курсантов, начальник отделения Воронежское военное училище связи, проводил подготовку армейских связистов для фронта. 

С 1947 по 1955 годы — заместитель командира и командир роты связи, производитель работ по проводным средствам связи, старший производитель работ по кабельному строительству органов и частей Войск связи Министерства обороны СССР в Иркутском и Одесском военных округах. 

С 1955 по 1958 годы проходил обучение в Военной академии связи имени С. М. Будённого.

С 1958 года направлен для прохождения службы в войска правительственной связи 
КГБ при СМ СССР. С 1958 по 1965 годы служил в ГСВГ — заместитель командира отдельного полка правительственной связи КГБ, командир отдельного узла правительственной связи КГБ и командир 18-го отдельного полка правительственной связи КГБ.

С 1965 по 1970 годы — первый начальник Багратионовского военно-технического училища КГБ при СМ СССР.

С 1970 по 1972 и с 1976 по 1987 годы — заместитель начальника Управления Правительственной связи КГБ СССР. С 1972 по 1976 годы — первый заместитель начальника Управления Правительственной связи КГБ СССР — начальник штаба  Войск правительственной связи КГБ СССР.

С 1987 года на пенсии.

Награды 

 Орден Красного Знамени 
 Орден Трудового Красного Знамени 
 Орден Красной Звезды
 Орден Знак Почёта

Премии 
 Государственная премия СССР

Примечания

Литература 
 
 
 

Сотрудники КГБ СССР
Связисты Великой Отечественной войны
Начальники военных вузов СССР